Giovanni Battista es la forma italiana del nombre Juan Bautista; puede hacer referencia a:

Giovanni Battista Crivelli, compositor italiano.
Giovanni Battista Gaulli, pintor italiano.
Giovanni Battista Filippo Ghirardelli, poeta italiano.
Giovanni Battista Lacchini, astrónomo italiano.
Giovanni Battista Zanchi, ingeniero y escritor italiano.
Giovanni Battista Ziletti, jurisconsulto y escritor italiano.